27-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А») проходил с января по апрель 1965 года с участием 24 команд. Чемпионский титул в впервые в своей истории выиграла команда ЦСКА.

Двухлетний перерыв в проведении соревнований вызван тем, что первая половина 1964 года была посвящена подготовке сборной СССР к первому в истории волейбольному олимпийскому турниру. Учитывая то, что предыдущее первенство 1963 года было разыграно в рамках волейбольного турнира III летней Спартакиады народов СССР, перерыв в розыгрыше первенств СССР среди клубных команд достиг трёх лет. В 1964 году для сильнейших команд страны были организованы Всесоюзные зимние соревнования, в которых команды принимали участие без игроков сборной. Победу в этом турнире одержал иркутский «Спартак». В 1963 году был также организован подобный турнир, победителем которого стал ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
В классе «А» чемпионата приняли участие 24 команды. Чемпионат состоял из предварительного и финального этапов. На предварительном команды-участницы провели однокруговой турнир по туровой системе. В финальном этапе 12 лучших в два круга по туровой системе разыграли места с 1-го по 12-е. Итоговые 13—24-е места по такой же системе разыграли 12 худших команд по итогам предварительной стадии.

Результаты

Предварительный этап

Финальный этап

За 1—12 места

За 13—24 места 
 13. «Кировец» Новосибирск
 14. «Динамо» Краснодар
 15. «Калев» Таллин
 16. «Енбек» Алма-Ата
 17. «Спартак» Москва
 18. «Буревестник» Тбилиси
 19. «Алга» Фрунзе
 20. «Захмет» Ашхабад
 21. «Колмеурне» Сухуми
 22. «Динамо» Черновцы
 23. «Жальгирис» Каунас
 24. «Молдова» Кишинёв

Реорганизация класса «А» 
С 1966 года класс «А» разделяется на две группы. В 1-й будут играть команды, занявшие в чемпионате места с 1-го по 10-е, а также «Кировец» и краснодарское «Динамо» в качестве победителей турнира за 13-24-е места.

Призёры 
 ЦСКА: М.Багрич, А.Бидюк, Валентина Виноградова (Каменёк), Антонина Володина, Людмила Гуреева, Нинель Луканина, Татьяна Поняева, Татьяна Рощина, Антонина Рыжова, Тамара Тихонина, Тамара Сумская. Тренер — Мирон Винер.

 «Локомотив» (Москва): Т.Аверьянова, Лидия Александрова, Алла Архангельская, Лидия Болдырева, В.Жирнова (Нилова), И.Ковалёва, С.Королёва (Замуруева), И.Косачёва, Л.Лоц, В.Марчукова, Т.Рыжова-Аленичева, А.Тишкевич, Е.Фролова. Тренер — Милития Еремеева.

 «Динамо» (Москва): Людмила Булдакова, Галина Волкова, Н.Гаманилова, Любовь Евтушенко, В.Карпова, Марита Катушева, Лариса Петренко, Лидия Стрельникова, Александра Чудина. Тренер — Анатолий Саркисов.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1965 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1965 году